Лобе (Lobe) — фамилия. Известные носители:

 Лобе, Адольф (1860—1939) — юрист.
 Лобе, Иоганн Христиан (1797—1881) — немецкий композитор и музыковед.
 Лобе, Карлис — штандартенфюрер Латышского добровольческого легиона СС, офицер русской и латвийской армии.
 Лобе, Мира (1913—1995) — австрийская писательница.